Pascaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Pascaud (-1717), négociant et financier français ;
 Édouard Pascaud (1876-1956), homme politique français ;
 Fabienne Pascaud (1955-), journaliste française, directrice de la rédaction de Télérama ;
 Guy Pascaud (1904-1979), homme politique français ;
 Jean Pascaud (1903-1996), décorateur, ensemblier et galeriste ;
 Matthis Pascaud (1989-), guitariste et compositeur français ;
 Nathalie Pascaud, actrice française.

Toponyme 

 Serpent de Pascaud, site archéologique de Guyane.

Patronyme français